Gaze, tecido leve, ordinariamente de algodão, muito poroso, estéril ou esterilizável, de tamanho variável conforme o uso a que se destina, de largo emprego em curativos, intervenções cirúrgicas etc., impregnado ou não de substâncias várias, como antissépticos;
 Gaze (encadernação), tela em tecido artificial ou natural,  engomada, usada para reforçar a lombada costurada e prendê-la às capas de um livro; 
 Gaze (monetarismo), pequena moeda em cobre, usada na antiga Pérsia;
 Gaze (vestuário), tecido leve e transparente, também dito escumilha.

Desambiguação